Lete puede referirse a:

 En la mitología griega Lete es el río del Hades cuya aguas provocaban el olvido.
 Lete es una localidad de la unidad periférica de Tesalónica (Grecia).
 Lete es un concejo del municipio de Iza en la Comunidad Foral de Navarra (España).